Turtle Airways — чартерная авиакомпания Фиджи.

В 1980 авиакомпания использовалась для перевозки съёмочной группы фильма «Голубая лагуна».

На самолёте авиакомпании Turtle Airways перевозили победителей 34 сезона реалити-шоу Survivor

Направления 
Авиакомпания совершает полёты на острова Маманута и острова Ясава

Инциденты 
8 апреля 2019 года самолёт DHC-2 Beaver (DQ-RJT) с четыремя пассажирами из-за неисправности двигателя приземлился в поле сахарного тростника в окрестностях Saweni, Lautoka.

Примечания 

Авиакомпании Фиджи